
Termin GTF ima više značenja.

 Generalni transkripcioni faktor
 Hromna deficijencija ()
 Glikoziltransferaza, enzimska klasa